Антонюк Тетяна Валеріївна — українська баскетболістка
 Антонюк Тетяна Дмитрівна — українська історикиня